Qasr Ibn Hubayra fou una antiga població a la vora de l'Eufrates, a mig camí entre Kufa i Bagdad, fundada per Yazid ibn Úmar ibn Hubayra, un dels darrers governadors omeies de l'Iraq (746-749). Segons el geògraf Yaqut al-Hamawií (1179-1229), el califa Abu-l-Abbàs as-Saffah (750-754) va acabar la construcció i va establir la seva capital a la ciutat que va rebatejar al-Hashimiyya, nom que no va arrelar. Fou la principal vila entre Bagdad i Kufa als segles  i , però al  va declinar i la va substituir al-Hilla.

Referències 
 Lassner, J. " Ḳaṣr ibn Hubayra". Encyclopaedia of Islam, segona edició. Editada per: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Brill Online, 2012. 8 d'abril de 2012 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/kasr-ibn-hubayra-SIM_3997>

Geografia històrica de l'Iraq